Ruffy ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Ruffy (1854–1919), Schweizer Politiker, Bundesrat

Ruffy steht zudem für:
 Monkey D. Ruffy, einer Mangafigur aus One Piece